Hexagrammos är ett släkte av fiskar. Hexagrammos ingår i familjen Hexagrammidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Hexagrammos